2 miejscowości w Estonii:
 Võlla – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Are.
 Võlla – wieś w prowincji Sarema, w gminie Muhu.